Montesa Fura (escúter): prototipus d'escúter que presentà Montesa el 1958
 Montesa Fura (ciclomotor) ciclomotor de fora d'asfalt que comercialitzà Montesa el 1970